Села:
 Митків — Вінницька область, Гайсинський район
 Митків — Чернівецька область, Чернівецький район